Koelak (automerk), een Russisch automerk
 Koelak, Russische pejoratieve term voor rijke boeren, werd in de Bolsjewistische propaganda gebruikt voor alle zelfstandige boeren
 Katholieke Universiteit Leuven Kulak